RC5 ou RC-5, un protocole pour télécommande infrarouge ;
 RC5, un chiffrement utilisé en informatique.